El término género (del latín genus, -eris, ‘clase’) puede referirse, en esta enciclopedia:

Artes 
 a un género artístico, especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes;
 a un género cinematográfico, tema general de una película que sirve para su clasificación;
 a un género musical, una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad;
 a un género de videojuegos, un conjunto de estos que poseen una serie de elementos comunes;
 a un género teatral, también denominado «estilo teatral».

Lengua y literatura 
 a un género literario, un sistema que permite la clasificación de obras literarias de acuerdo con diversos criterios;
 a un género historietístico, un modelo de estructuración formal y temática que se ofrece como esquema previo a la creación de historietas, además de servir para su clasificación, distribución y venta;
 a un género gramatical, un sistema de clasificación nominal que poseen algunas lenguas.

Biología 
 al género (biología), una categoría taxonómica inmediatamente superior a la de la especie e inferior a la de la familia;

Ciencias exactas 
 en topología, al género (matemáticas), una propiedad de invariancia de los objetos considerados y que, en términos muy generales, puede interpretarse como el número de agujeros de una superficie.

Filosofía y ciencias sociales 
 a un género lógico, concepto que reúne la multiplicidad de individuos en una unidad conceptual; a su vez, estos conceptos pueden agruparse en unidades conceptuales de nivel superior; tradicionalmente, el primer nivel suele denominarse especie y los niveles superiores, géneros, siendo el Ser el género lógico supremo que reúne en sí la totalidad;
 al género (ciencias sociales), un conjunto de características usadas en la sociedad para distinguir entre masculinidad y feminidad, características tales como el sexo biológico, estructuras sociales basadas en el sexo (rol de género) y la propia identidad de género del sujeto.

Miscelánea 
 a una mercancía;
 a un tejido (textil).

Enlaces externos